Кукк () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Кукк, Айно (1930—2006) — эстонская шахматистка, чемпионка Эстонии по шахматам.
 Кукк, Александр Иванович (1886—1932) — советский военный деятель эстонского происхождения.
 Кукк, Калью Иванович (1930—2021) — советский и российский инженер и учёный, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии.
 Кукк, Михкель (род. 1983) — эстонский легкоатлет, метатель копья.
 Кукк, Эрих Готтхардович (1928—2017) — эстонский и советский эколог, фиколог, лауреат премии Академии наук Эстонской ССР.
 Кукк, Юлле Виллемовна (род. 1937) — эстонский ботаник и эколог.
 Кукк, Юри (1940—1981) — эстонский и советский учёный-химик, диссидент. Умер в заключении.
 Кукк, Юхан (1885—1942) — эстонский политик. Умер в заключении.